Гора може бити:

 Гора, значи планина
 Гора (област), област на југу Косова и Метохије, Србија; такође представља и горанско име.
 Гора (Петриња), насеље града Петриње, Банија, Хрватска
 Гора (општина), општина на Косову и Метохији, Србија
 Гора (Витез), насеље у општини Витез, Федерација БиХ, БиХ
 Гора (Какањ), насеље у општини Какањ, Федерација БиХ, БиХ
 Гора (Војводство доњошлеско), град у Војводству доњошлеском, Пољска

или:

 Стара Гора, насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Веља Гора, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Крањска Гора, насеље у општини Крањска Гора, Словенија
 Позла Гора, насеље у општини Појезерје, Хрватска
 Мокра Гора
 Нова Гора (вишезначна одредница)
 Црна Гора (вишезначна одредница)
 Скопска Црна Гора 
 Петрова гора
 Средња гора 
 Фрушка гора
 Шмарна гора

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Гора“